Deléglise ist der Familienname von:

 Laurent Deleglise (1891–1961), französischer, international tätiger Krimineller und Inhaber der Burg Oberranna
 Oscar Deleglise (1916–2009), kanadisch-österreichischer Theaterschauspieler, Intendant und Fernsehpionier 
 Philippe Deléglise (* 1952), Schweizer Künstler
 Sandra Deleglise (* 1976), französische Eisschnellläuferin und Olypionidin 

siehe auch
 De L’Église (Metro Montreal)